Шелестовский сельский совет — входит в состав Коломакского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Шелестово.

История 
 1920 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Шелестово 
 село Белоусово 
 село Григоровка 
 село Нагально 
 село Пащеновка 
 село Петропавловка 
 село Подлесное 
 село Цепочкино

Ликвидированные населённые пункты 

 село Лесное 
 село Сенькова Балка

Примечания 

Местные советы (Коломакский район)